Желудово — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
Входит в состав Погорельского сельского поселения.

Находится в 24 километрах к востоку от районного центра Зубцов. От автомагистрали  «Балтия» (село Погорелое Городище) — 7 км.

История 
По данным 1859 года казённая деревня Желудово Зубцовского уезда, 26 вёрст от Зубцова, 50 дворов, 435 жителей. Во второй половине XIX — начале XX века Желудово относилось к Столыпинской волости и Никифоровскому приходу Зубцовского уезда Тверской губернии. В 1888 году в селе 93 двора, 536 жителей.

В начале XX века в Желудово построена Троицкая церковь, и оно стало именоваться село Желудово, в приход этой церкви кроме Желудова входили деревни Болсуново и Перепечино. Прихожан в 1914 году — 1109 человек.

По переписи 1920 года в Желудово — 565 жителей, центр сельсовета Столыпинской волости. В 1925 году сельсовет в Погорельской волости Ржевского уезда. 1940 году Желудово (130 дворов) центр сельсовета Погорельского района Калининской области.

Во время Великой Отечественной войны деревня была оккупирована в октябре 1941 года, освобождена в конце января 1942 года.

В 1970-80-е годы в деревне Желудово отделение совхоза «Вахново», начальная школа.

В 1997 году — 11 хозяйств, 28 жителей.

Население

Примечания 

Населённые пункты Зубцовского района